Ahmad Hassan al-Bakr (1912–1982), président de l'Irak ;
 Randa Abou Bakr (née en 1966), universitaire égyptienne.

Patronyme arabe
Homonymie